Le mot Cayenne a plusieurs significations, dont certaines désuètes :

Toponymie 
 la ville de Cayenne en Guyane, la capitale régionale ;
 l'île de Cayenne, une unité paysagère autour de la ville de Cayenne ;
 la rivière de Cayenne, fleuve de Guyane ;
 le bagne de Cayenne nom du bagne principal des bagnes de la Guyane française ;
 Hors Guyane : 
 le quartier de Cayenne situé entre Argentan et Urou-et-Crennes ;
 La Cayenne ou maison d'arrêt de Saint-Pierre à la Réunion : prison de La Réunion ;

Alimentation 
 le piment de Cayenne, servant à la confection du poivre de Cayenne, un condiment très épicé ;
 et mascotte du Ragin' Cajuns de Louisiane ;
 une variété d'ananas : « Cayenne lisse » ;
 une cayenne : race de poules de petite taille ;

Lieu collectif 
 une cayenne : en argot ancien, le lieu de réunion d'une association de compagnonnage ;
 un vieux bateau servant de prison flottante ;
 une caserne pour les marins en attente d'affectation sur un navire ;
 une cantine commune pendant l'armement ou le désarmement d'un navire ;

Musique 
 une chanson réaliste de la fin du , Cayenne, souvent attribuée à Aristide Bruant, et réinterprétée par Parabellum et Les Amis d'ta femme ;
 Cayenne est le nom d'une pièce instrumentale des Quarrymen, groupe précurseur des Beatles, parue sur le disque Anthology 1 ;

Autres 
 Porsche Cayenne (2002), véhicule tout-terrain de luxe du constructeur automobile Porsche ;
  (2003), modèle de parapente allemand :  ;
  (1998) ;
  (2020), framework (ensemble d’outils informatiques) de persistance en Java ;
 une variante du whist typique des pays de langue allemande ("Cayenne Whist"), populaire au  ;
 une méthode d'enchère plus récente au jeu de bridge, axée sur le canapé et incluant le contre Delmouly.
 Cayenne, court métrage de fiction canadien réalisé par Simon Gionet sorti en février 2020.

Références